Банфо́ра () — город в Буркина-Фасо.

История 
В 1903 году французские колониальные силы основали в данном районе военный пост. В 1905 году Банфора была соединена автомобильной дорогой с Бобо-Диуласо, а в 1931 году через город была построена железная дорога.

География 
Город Банфора расположен на крайнем юго-западе страны, примерно в 85 км от Бобо-Диуласо и в 450 км от Уагадугу, на высоте 303 м над уровнем моря. Входит в состав одноимённого департамента. Является главным городом провинции Комоэ и области Каскады. Лежит в районе горной цепи Банфора.

Климат

Экономика и транспорт 

Через Банфору проходит линия стратегической железной дороги, соединяющей Уагадугу с Абиджаном. Кроме того, город соединён асфальтированной автомобильной дорогой с Бобо-Диуласо и с границей Кот-д’Ивуара.

Вокруг города находятся многочисленные плантации сахарного тростника; этот район является центром сахарной индустрии Буркина Фасо. Кроме этого, в городе сосредоточены производства лекарств и эфирных масел. Близ Банфоры находится система водопадов Каскады Карфигуэла.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 97 137 человек, что делает Банфору четвёртым крупнейшим городом страны. Численность населения в департаменте Банфора составляет 109 824 человека (по данным переписи 2006 года). В городе проживает множество различных этнических групп. Основные языки межэтнического общения населения — дьюла и французский.

Динамика численности населения города по годам:

Образование 
В городе имеется 19 начальных школ, 2 старшие школы, 4 частных колледжа и колледж св. Терезы ().

Примечания

Ссылки 
 Портал города Банфора 

Города Буркина-Фасо